Eurosidi è un'ampia unità tassonomica all'interno del clade delle Angiosperme, non presente nel precedente sistema Cronquist: è stata infatti introdotta con la più moderna classificazione APG.

Il raggruppamento delle Eurosidi include circa  specie di piante ripartite, secondo la più aggiornata classificazione APG IV, in 16 ordini per un totale di 121 famiglie.

Questo clade si è originato contestualmente alla separazione dell'ordine Vitales dalla linea evolutiva principale, avvenuta, secondo i più recenti studi, circa 91 milioni d'anni fa durante il periodo Turoniano, secondo dei sei stadi stratigrafici in cui è suddiviso il Cretacico superiore.

Etimologia 
Il nome di questo clade è composto dal prefisso greco εὐ- "vero" e rosidi, con riferimento all'omonimo clade, la cui denominazione deriva a sua volta dalla sottoclasse Rosidae, presente nella classificazione tradizionale. Questa denominazione si rifà al fatto che escludendo il taxa fratello Vitales, di origine più arcaica, si dà una classificazione più ristretta del raggruppamento Rosidi, anche se entrambi sono monofiletici.

Il nome Eurosidi veniva precedentemente considerato come sinonimo di Rosidi ma, con in nuovi studi su Vitales, queste due denominazioni hanno assunto due significati differenti, il primo sensu stricto ed il secondo sensu lato.

Descrizione 
Così come per i clade superiori, non vi sono chiari apomorfismi non molecolari che accumunino tra loro le specie appartenenti al clade Eurosidi. Le piante qui incluse tendono ad avere perianzi con petali o sepali non fusi tra loro e una merosità dello stame maggiore di quella del calice o della corolla, ma vi sono svariate eccezioni. Analogamente a Rosidi, le Eurosidi hanno generalmente ovuli bitegmici e crassinucellati, il che è la principale differenza rispetto alle Euasteridi, che in gran parte presentano ovuli unitegmici e tenuinucellati.

Tassonomia

Relazioni 
L'ordine Vitales, taxon fratello di Eurosidi, forma con quest'ultimo il clade superiore delle Rosidi, il quale è a sua volta unito all'ordine Saxifragales a formare il più ampio clade corona delle Superrosidi.

Discendendo lungo l'albero filogenetico, le Eurosidi, secondo la classificazione APG IV, possono essere suddivise in tre clade inferiori: Fabidi, Malvidi ed il clade COM. La situazione di quest'ultimo non è ancora risolta in quanto, precedentemente inserito nelle Fabidi, visti i risultati degli studi più recenti andrebbe in realtà incluso nelle Malvidi e pertanto viene per ora classificato come un incertae sedis a sé stante, in attesa degli esiti di nuovi studi.

Filogenesi 
La filogenesi del clade Eurosidi, aggiornata alla classificazione APG IV, si presenta come segue:

Ordini 
Aggiornato alla APG IV del 2016, il clade Eurosidi è composto dai seguenti 16 ordini:

 Zygophyllales Link
 Celastrales Link
 Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Oxalidales Bercht. & J.Presl
 Fabales Bromhead
 Rosales Bercht. & J.Presl
 Fagales Engl.
 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 Picramniales Doweld
 Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Huerteales Doweld
 Brassicales Bromhead
 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl

Famiglie 
Con l'aggiornamento alla classificazione APG IV del 2016 in questo clade sono state incluse un totale di 121 famiglie, per il loro elenco completo si rimanda alle voci Eurosidi I, COM ed Eurosidi II.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Eudicotiledoni